Каш:

Топоним 
 Каш (тур. Kaş) — район провинции Анталья, город и порт на средиземноморском побережье Турции в 180 км на юго-запад от города Антальи.
 Каш — административно-территориальный округ в штате Юта, США.
 Каш (приток Вагая) — река в Тюменской области России.
 Каш (приток Или) — река на западе СУАР, в КНР.
 Каш (Кашан) — река в Афганистане и Туркмении.
  — река в штате Арканзас, США.
  — река в штате Иллинойс, США.

Фамилия 
 Каш, Амос Маркович (1868—1948) — российский стрелок, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Каш, Рита (род. 1956) — немецкая шахматистка, международный мастер (1984) среди женщин.
 Каш, Рюдигер (род. 1945) — восточногерманский хоккеист на траве.

См. также 
 Каша (значения)
 Каше (значения)
 Кэш (значения)
 Кашан